Мујџићи могу да буду:

 Горњи Мујџићи, насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ
 Доњи Мујџићи, насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ